Cierpice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno 
 Cierpice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka
 Cierpice – stacja kolejowa we wsi Cierpice w woj. kujawsko-pomorskim